Артёмовский — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Артёмовский — город в Свердловской области, административный центр Артёмовского городского округа.
 Артёмовский — рабочий посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области.

Микрорайон 
 Артёмовский — микрорайон города Артём Приморского края, до 2004 года — посёлок городского типа.

См. также 
 Артём
 Артёмово
 Гулак-Артемовский